Sörbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörbosjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (13,7 ha)
Sörbosjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (42,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn